Tanečnica kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Tanečnica (berg i Slovakien),

Tjeckien 

 Tanečnica (berg i Tjeckien), Zlín, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar